Название ираку обозначает распространённые в Танзании (Африка):
 Ираку — народ в Танзании
  — язык группы ираквских языков.